Jesus kan syfta på:

 Jesus – en i Galileen och Judeen kringvandrande judisk predikant, grundare till kristendomen
 Jesus (namn) – ett mansnamn och personer med namnet
 Jesus (sång av Queen) – en sång av det brittiska rockbandet Queen
 Jesus of Suburbia – en sång av Green Day
 Jesus från Nasaret (miniserie) – en TV-miniserie från 1977
 Jesu (band) – ett engelskt shoegaze- och doom metalband

Geografi

Mexiko 

 Cerro Jesús (berg i Mexiko, Baja California), Tecate, 
 Jesús (reservoar), Chihuahua, 
 Jesús (periodisk reservoar), San Luis Potosí, 
 Jesús (å), Chiapas,

Nicaragua 

 Jesús (berg),

Paraguay 

 Jesús (ort), Itapúa,

Peru 

 Jesus (berg), Arequipa, Provincia de Arequipa, 
 Jesus (distrikt i Peru, Huánuco), Lauricocha, 
 Jesus (distrikt i Peru, Cajamarca), Provincia de Cajamarca,